Příjmení Skrzyński nosí více různých významných osobností:

 Adam Skrzyński (1853–1905) – rakouský šlechtic a politik polské národnosti
 Aleksander Skrzyński (1882–1931) – polský právník, politik, předseda polské vlády v letech 1925–1926
 Ignacy Skrzyński (1807–1895) – rakouský politik polské národnosti
 Krzysztof Skrzyński (* 1982) – polský atlet, skokan o tyči
 Ludwik Skrzyński (1816–1881) – rakouský politik polské národnosti
 Ludwik Kmicic-Skrzyński (1893–1972) – polský generál
 Łukasz Skrzyński (* 1978) – polský fotbalista
 Stanisław Skrzyński (1877–1935) – polský generál
 Tadeusz Skrzyński (1800–1857) – polský šlechtic
 Władysław Skrzyński (1873–1937) – polský diplomat

Externí odkazy 
 

Polská příjmení